Арка і гробниця Галерія, Тессалоніки, Греція
 Ротонда святого Георгія (Софія), Софія, Болгарія